В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Ненсі Гюнтер здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 7-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (півфінал)
  Розмарі Казалс (2-ге коло)
  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
  Біллі Джин Кінг (фінал)

 Кріс Еверт (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр (2-ге коло)
 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
 Венді Овертон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1972